Carlo Bocchio (1974) – illustratore e fumettista italiano
 Giovanni Bocchio (1914 – ...) – calciatore italiano
 Peppino Bocchio (1933-2005) – calciatore italiano

Pagine correlate
 Bocchia